Исчисление конструкций () — теория типов на основе полиморфного λ-исчисления высшего порядка с зависимыми типами, разработана Тьерри Коканом и Жераром Юэ в 1986 году. Находится в высшей точке лямбда-куба Барендрегта, являясь наиболее широкой из входящих в него систем — . Может быть применена как основа для построения типизированного языка программирования, так и в качестве системы конструктивных оснований математики.

Используется как базис для системы интерактивного доказательства Coq и ряда подобных инструментов (в том числе ).

Среди вариантов исчисления — исчисление индуктивных конструкций (использует индуктивные типы), исчисление коиндуктивных конструкций (с применением коиндукции), предикативное исчисление индуктивных конструкций (устраняет некоторую часть непредикативности).

С точки зрения соответствия Карри — Ховарда исчисление конструкций устанавливает взаимосвязь между зависимыми типами и доказательствами в секвенциальном интуиционистском исчислении предикатов.

Структура

Термы 
Терм в исчислении конструкций конструируется по следующим правилами:

 T — это терм (так же его обозначают как Type);
 P — это терм (так же его обозначают как Prop, это — тип, к которому относятся все утверждения);
 Переменные (x, y, …) — это термы;
 Если A и B — это термы, то выражение (A B) также является термом;
 Если A и B — это термы и x — это переменная, то нижеследующие выражения также являются термами:
 (λx:A . B),
 (∀x:A . B).

Другими словами, синтаксис терма, если записать его при помощи BNF, следующий:
 

Исчисление конструкций использует пять типов объектов:
 доказательства, которые имеют типом те или иные утверждения;
 утверждения, также называемые малыми типами;
 предикаты, являющиеся функциями, возвращающими утверждения;
 большие типы, являющиеся типами для предикатов (P — пример такого большого типа);
 T как таковой, который является типом, к которому относятся большие типы.

Суждения 
Исчисление конструкций позволяет доказывать суждения о типах.

 

можно прочесть как импликацию:

 Если переменные  имеют типы , то терм  имеет тип .

Допустимые суждения для исчисления конструкций могут быть получены из набора правил вывода. В дальнейшем мы используем символ  чтобы обозначить последовательность присвоений типов , и K чтобы обозначить либо P либо T. Формула  будет использоваться для замены терма
 для каждой свободной переменной  в терме .

Правила вывода записываются в следующем формате:

 

это означает:

 Если  является валидным суждением, то

Правила вывода для исчисления конструкций 
1. 

2. 

3. 

4. 

5.

Определение логических операторов 
Исчисление конструкций включает в себя совсем небольшое число основных операторов: единственный логический оператор для формирования утверждений . Однако одного этого оператора достаточно для определения всех других логических операторов:

Определение типов данных 
Исчисление конструкций позволяет определить базовые типы данных, используемые в информатике:

 Булевы значения  
 Натуральные числа  
 Произведение   
 Исключающее объединение (запись с вариантами)   

Обратите внимания на то, что булевы и числовые значения определяются способом, аналогичным кодированию Чёрча. Однако дополнительные проблемы возникают из-за экстенсиональности утверждений и иррелевантности доказательств.

Примечания 

Лямбда-исчисление
Теория типов
Программирование с зависимыми типами